Halik steht für:

 Halik (Osttimor), ein Ort in Osttimor

Halik oder Halík ist der Familienname folgender Personen:

 Nik Halik (* 1969), australischer Finanzunternehmer, Motivationstrainer und Abenteurer
 Teresa Halik (1949–2015), polnische Philologin, Vietnamistikerin und Sinologin
 Tomáš Halík (* 1948), tschechischer Soziologe, Religionsphilosoph und römisch-katholischer Priester
 Tony Halik (1921–1998), polnischer Journalist